Сосиас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сосиас, Марко (род. 1966) — испанский гитарист.
 Сосиас, Хорхе (род. 1951) — чилийский футболист, полузащитник.